Domokos László (1965) közgazdász, egykori Fideszes országgyűlési képviselő, 2010-től az Állami Számvevőszék elnöke
Domokos László (1973) színész, a Barátok közt Berényi Attilája